Partecznik – potok
 Partecznik – część Wisły (miasta)